Los jinfengopteriginos (Jinfengopteryginae) son una subfamilia extinta de dinosaurios terópodos trodóntidos.

En 2012, Alan Turner, Peter Makovický y Mark Norell señalaron que un género de trodóntido, Jinfengopteryx, formaría una rama separada junto con dos géneros, uno aún sin nombrar, en la base del árbol evolutivo de este grupo. Por lo tanto, propusieron denominar a esta agrupación Jinfengopteryginae. Este clado es definido como el grupo que incluye a Jinfengopteryx elegans, Ji et al., 2005, y a todos los celurosaurios más cercanamente relacionados con Jinfengopteryx que a Troodon formosus Leidy, 1856, el gorrión doméstico Passer domesticus (Linnaeus, 1758), y Sinovenator changii Xu et al., 2002. La definición no solo excluye a los trodóntidos más avanzados sino que prudentemente también a las aves, en el caso de que Jinfengopteryx pueda haber sido clasificado erróneamente - o que los trodóntidos sean aves. Las características únicas de esta subfamilia incluyen una fenestra anteorbital grande y el hueso yugal bifurcado.

Además de Jinfengopteryx del Cretácico Inferior, este grupo incluye a un espécimen fósil conocido como IGM 100/1126, un espécimen aún sin nombrar y en gran medida sin describir del Cretácico Superior de Mongolia, consistente en un cráneo y un esqueleto postcraneal parcial. Anteriormente se incluía también a IGM 100/1323, sin embargo, fue nombrado en 2017 bajo el nombre de Almas ukhaa. Asimismo, IGM 100/1126 es el jinfengopterigino más reciente conocido.

Cladograma mostrando la posición evolutiva de Jinfengopteryginae de acuerdo con el análisis de Turner et al., 2012:

Referencias

Troodontidae
Dinosaurios emplumados
Dinosaurios del Cretácico